Rauwers Controle est une entreprise multinationale belge, qui crée, fournit et commercialise des produits et solutions dédiés aux professionnels de la mobilité et de la sécurité routière. La société tient ses opérations dans 4 pays : la Belgique, la France, l'Allemagne et le Luxembourg. Aujourd'hui, elle distribue des solutions via 5 "business units" :  

 La signalisation : équipement lumineux et sonores pour véhicules prioritaires, la télématique, le controle de stationnement.
 La télématique : solutions de gestions de flottes
 Controle : solutions liées aux tachygraphes et éthyolests anti-démarrage
 Le stationnement : gestion de stationnement "on-street" via la mise en place de plan de mobilité communaux (impliquant notamment l'installation d'horodateurs et le suivi des droits de stationnement)
 La gestion du traffic : LAPI (fixes ou mobiles) permettant de contrôler les droits de stationnement ou de réguler les flux de traffic en milieux urbains

Le siège social de l'entreprise se situe à la Rue François-Joseph Navez à Bruxelles.

Histoire

Rauwers Controle (1919) 
Âgé de 34 ans, Alphonse Rauwers a passé 4 années au front de la guerre. Fort de son expérience de plus de 10 années dans le secteur de l'automobile, il décide de racheter à l’armée britannique, avec son camarade de front Paul Voisin, un stock de 34 voitures militaires Wolseley. 

Le début de leur activité a consisté à démilitariser ce stock pour en faire des véhicules civils commercialisables. Le résultat de leurs transformations, en plus de la remise en état de base, était d’en faire des modèles sportifs type Torpédo. En 1927, le stock de 34 véhicules était épuisé et l’automobile entrait dans une phase industrielle où les petits carrossiers n’avaient plus leurs places.

En recherche d’un nouveau marché, Alphonse Rauwers découvre le tachygraphe, un instrument destiné à évaluer l’activité et le style de conduite des chauffeurs.

Dans les années 1960, l'entreprise se lance dans le monde du parcmètre et de l'horodateur.

Le 20 novembre 1987, la société remporte un marché pour la livraison et l'installation, l'entretien, le renouvellement, la collecte de la monnaie des horodateurs de la ville de Liège.

Sirac (1981) 
Sirac est fondé en 1981 dans l’objectif d’introduire en France des produits déjà implantés avec succès sur le marché belge. Au départ, ce sont les solutions de signalisation lumineuse et sonores qui ont fait le succès de Sirac. Par la suite d’autres solutions sont venues s’ajouter pour créer un écosystème de la mobilité et de la sécurité routière.

Sirac est partenaire et fournisseur de l'équipement signalisation pour les véhicules de la gendarmerie pour le Tour de France.

Rauwers GmbH 
La branche allemande de Rauwers Controle, Rauwers GmbH, a été nouvellement inscrite en 2011. Le siège social se situe à Altenkirchen. Le marché principal de Rauwers GmbH est la signalisation.

Marchés

Signalisation 
Rauwers, et toutes ses filiales, distribuent la signalisation acoustique et visuelle de Federal Signal Corporation, l’un des plus grands fabricants mondiaux d’équipements de signalisation pour les véhicules prioritaires et d’urgence. Ainsi, la société sert les polices municipales, les SAMU, les ambulances, les dépanneurs, la douane et les aéroports. Elle a pu instauré un réseau de centre agréés en France, qui s'occupe de l'installation des produits de signalisation sur les véhicules concernés.

Gestion de Flottes 
La société est distributeuse des solutions télématiques pour la gestion de flotte de MiX Telematics. Elle a récemment conclu un accord avec l'entreprise canadienne Geotab pour la distribution de ses produits en Belgique et en France.

Contrôle de Stationnement et de Traffic 
Rauwers est gestionnaire de parkings pour les communes de Evere, Koksijde, Schaarbeek, Soignies en Belgique. La société utilise sa technologie Scan-Auto pour faire le contrôle de stationnement.

Tachygraphie et Éthylotests 
L'entreprise belge s'occupe de la distribution des produits tachygraphes et éthylotests du fabricant canadien Inc. ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS. Elle s'occupe également de la monte après-vente des éthylotests anti-démarrage, en Belgique et en France, notamment grâce à son réseaux d'installateurs.

Technologies et projets

Yellowbrick 
L'entreprise a développé son système de paiement de sa place de stationnement sur smartphone, adopté dans les communes bruxelloises de Schaerbeek, Evere et Etterbeek.

Scan-Auto 
Rauwers est en charge du stationnement dans la commune de Schaerbeek. Sa technologie développée avec la société GIM, le Scan-Auto, controle le stationnement dans les rues belges. Scan-Auto est capable de lire les plaques d'immatriculation des véhicules stationnés, de détecter les infractions et d'envoyer automatiquement la rétribution.

Smart Atmo Sensor 
La société a lancé cette année le Smart Atmo Sensor, à la 20ème édition du Congrès EPA, qui permet de mesurer l'indice de pollution. Ce dispositif est installé sur leur réseau d'horodateurs et quantifie le taux de pollution à hauteur d'homme.

Voir aussi

Références 

Entreprise ayant son siège en Belgique